Paper (werkstuk), wetenschappelijke tekst van beperkte lengte, over het algemeen geschreven in opdracht
Praktische opdracht, klein onderzoek of een ontwerpopdracht als toets
Profielwerkstuk, praktische opdracht voor leerlingen in de laatste klas uit de bovenbouw
kunstwerk (artistiek), een werk van een kunstenaar